Большое Покровское — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Покровское — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Большое Покровское — деревня в Борском районе Нижегородской области.